Серовка — топоним:

 Серовка — село в Злынковском районе Брянской области
 Серовка — деревня в Хомутовском районе Курской области